Barlösius ist der Name von:
 Eva Barlösius (* 1959), deutsche Soziologin 
 Georg Barlösius (1864–1908), deutscher Grafiker